

Sport 
 Boston Bruins  – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 UCLA Bruins  – squadre universitarie della Università della California a Los Angeles